Jewgienij Warłamow (ur. 1975) – rosyjski piłkarz
 Jewgienij Warłamow (ur. 1976) – rosyjski hokeista